Luis I de Blois (1172 - 14 de abril de 1205) fue conde de Blois desde 1191 hasta 1205. Fue el hijo de Teobaldo V y Alix de Francia.  Sus abuelos maternos fueron Luis VII de Francia y su primera esposa Leonor de Aquitania. En su adolescencia Luis se unió a su padre en la Tercera Cruzada.

Luis promulgó una carta en 1196 aboliendo la servidumbre en sus dominios.

Participación en la Cuarta Cruzada 

En el torneo en Ecry-sur-Aisne el 28 de noviembre de 1199, Luis y su primo Teobaldo III de Champaña fueron los primeros grandes nobles en responder al llamado del papa Inocencio III para una Cuarta Cruzada. Salió de Francia en 1202, junto con un regalo de 1000 marcos de su tío, Juan I de Inglaterra. Durante el sitio de Constantinopla en julio de 1203, Luis fue uno de los ocho comandantes de división, los otros incluían a Bonifacio de Montferrato (el jefe de la cruzada), el dux Enrico Dandolo (jefe de los venecianos), Balduino de Flandes (que controlaba la división más grande y luego se convirtió en emperador), y el hermano de Balduino Enrique I. Luis fue afectado luego con una fiebre muy elevada durante meses, y se perdió la participación en la toma de Constantinopla en 1204. Estaba demasiado enfermo para tomar parte en las incursiones posteriores de sus hombres en Asia Menor, donde había sido nombrado duque de Nicea, un título que nunca justificó.

Se había recuperado precisamente cuando participó en la batalla de Adrianópolis, donde fue asesinado por una fuerza de cumanos encabezados por Kaloján de Bulgaria.  Luis persiguió al enemigo demasiado lejos, agotando a sus hombres y caballos, y extendiéndose a lo largo de una amplia planicie donde se llevó a sí mismo y al emperador Balduino a una trampa.

Matrimonio y descendencia 
 
Se casó con Catalina, condesa de Clermont-en-Beauvais, con quien tuvo 3 hijos:
 Raúl, que murió joven,
 Juana, que murió joven,
 Teobaldo VI de Blois, conde de Blois pero sin descendencia (muerto 1218).

Ancestros

Genealogía simplificada de Luis de Blois

 : Rey de Francia o Navarra
 : Conde de Blois
 : Conde de Champaña

Sucesión

Referencias

Bibliografía

Fuentes 
 France Balade : les Comtes de Blois
 Foundation for Medieval Genealogy : Louis de Blois

Nobles de Francia del siglo XII
Nobles de Francia del siglo XIII
Participantes cristianos en la cuarta cruzada
Participantes cristianos en la tercera cruzada